Такмичање у седмобоју у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 11. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранила Татјана Чернова из 
Русије због повреде.

Земље учеснице 
За квалификацију на првенство, седмобојке су морале направити резултат од најмање 6.100 бодова за А норму односно преко 5.950 бодова за Б норму у периоду од 1. јануара 2012. и 29. јула 2013. Два фаворита, олимпијска победница Џесика Енис и светска првакиња Татјана Чернова су одсутне због повреде, као и Немице Џенифер Езер и Лили Шварцкоф које се опорављају од повреде.

Учествовале су 33 атлетичарке из 24 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. августа 2013..

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих седмобојки у 2013. године пре почетка првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

100 метара препоне 
Ветар: 1. група −0,6 м/с, 2. група −0,4 м/с, 3. група −0,2 м/с и 4. група −0,6 м/с.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис је почело у 10:35.

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле је почело у 18:45.

200 метара 
Ветар:Група 1: −0,2, Група 2: −0,1, Група 3: −0,2, Група 4: 0,0, Група 5: 0,0 м/с.

Скок удаљ

Бацање копља 
Такмичење је почело у 11:10.

800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 20:10 по локалном времену

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном